Південна армія:

 Південна армія — збройне формування білогвардійського руху пронімецької орієнтації, що існувало влітку-восени 1918 року;
 Південна армія (Німецька імперія) — польова армія Імперської армії Німеччини за часів Першої світової війни;
  — збройне формування Першої французької імперії, що існувало в 1810—1813 роках;
  — група армій Імперської армії Японії в роки Другої світової війни; існувала в 1941—1945 роках.

Багатозначні терміни: військові формування